Андрей Денисенко:
 Денисенко, Андрей Андреевич (1925—1998) — советский шахтёр, Герой Социалистического Труда.
 Денисенко, Андрей Сергеевич (род. 1973) — украинский политик.